Datura, a maszlag növénynemzetség tudományos neve
 Datura, olasz dance együttes

Hasonló nevű
 1270 Datura, aszteroida a Naprendszer kisbolygóövében